Abròcomes (príncep), príncep persa
 Abròcomes (sàtrapa), sàtrapa persa